Trois navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Trumpeter :
 le , un porte-avions d'escorte de classe Bogue qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 le , un Landing Ship Tank lancé en 1945 sous le nom de HMS LST 3524 puis renommé Trumpeter en 1947 ;
 le , un patrouilleur de classe Archer en service depuis 1988.

Trumpeter